

Люди 

 Байрон Курт Ліхтенберг (* 1948) — американський астронавт; здійснив два космічні польоти.
 Бернхард Ліхтенберг (1875—1943) — католицький священик, шо відкрито протистояв нацистам.
 Георг Крістоф Ліхтенберг (1742—1799) — німецький вчений, сатирик та англофіл.
 Симон Ліхтенберг (* 1997) — німецький професійний гравець в снукер. Переможець Чемпіонату Європи серед молоді 2018 року.
 Ліхтенберг Яків Григорович (1899—1982) — радянський архітектор; лауреат Сталінської премії.
 Браха Ліхтенберг Еттінґер (* 1949) — ізраїльська художниця, теоретикиня, філософиня, психоаналітикиня і письменниця.
 Філіпп Ліхтенберг (1908—1993) — німецький військовий інженер, капітан-лейтенант-інженер крігсмаріне, фрегаттен-капітан бундесмаріне.

Географія

Ліхтенберг — комуна в федеральній землі Верхня Австрія. Входить до складу округу Урфар.
 Замок Ліхтенберг

Ліхтенберг — місто, розташоване в землі Баварія. Підпорядковується адміністративному округу Верхня Франконія. Входить до складу району Гоф.
 Ліхтенберг — адміністративний округ в Берліні.
 Ліхтенберг — район в однойменному адміністративному окрузі Берліна.
 Ліхтенберг — громада, розташована в землі Саксонія. Входить до складу району Бауцен.
 Ліхтенберг — громада, розташована в землі Саксонія. Входить до складу району Середня Саксонія.
 Князівство Ліхтенберг — історичне державне утворення (1815—1834).
 Панство Ліхтенберг — історичне державне утворення (12 століття — 1480).
 Графство Ганау-Ліхтенберг — історичне державне утворення (1456—1736).
 залізничний вокзал Берлін-Ліхтенберг
 гора Ліхтенберг (Баварський ліс)
 Замок Ліхтенберг (Верхня Франконія)
 Замок Ліхтенберг (Зальцгіттер)
 Замок Ліхтенберг (Оберстенфельд)
 Замок Ліхтенберг (Пфальц)
 Замок Ліхтенберг (Саксонія)

Ліхтенберг — колишня назва Ясної-Ґури

Шато-де-Ліхтенберг

Див. також 
 7970 Ліхтенберґ — астероїд головного поясу.
 Ліхтенберг (місячний кратер)
 Ліштенберг (Нижній Рейн)
 Ліхтенберкський замок